HCE steht als Abkürzung für:

 ein Akronym für Humphrey Chimpden Earwicker, eine Figur aus James Joyce’ Finnegans Wake#Bedeutung und Interpretation
 Handballclub Emmenstrand, ein Handballclub aus der Schweizer Gemeinde Emmen, Kanton Luzern
 Hawaii Creole English, eine auf Hawaiʻi gesprochene Kreolsprache
 Heidelberg Center for the Environment (HCE), ein wissenschaftlicher Verbund verschiedener Einheiten der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 HC Empor Rostock, ein deutscher Handballverein
 HC Eppan Pirates, ein italienischer Eishockeyverein aus Eppan an der Weinstraße 
 HC Erlangen, ein deutscher Handballverein
 HCE Bad Oeynhausen, ein deutscher Handballverein, siehe Rolf Hermann (Handballspieler)
 HCE Cars, ein ehemaliger britischer Hersteller von Cyclecars
 Hexachlorethan, eine organische chemische Verbindung des Chlors
 Hitachi Consulting, eine Management- und Technologieberatungsfirma
 Hobie Cat, Segelbootswerft und Importeur
 Host Card Emulation, eine Technologie zur Virtualisierung von Chipkarten in NFC-basierten mobilen Bezahlverfahren

H.C.E. steht als Abkürzung für:

 hic conditus est, deutsch: liegt hier begraben

HCE